Kouara Béri steht für:

 Kouara Béri (Niamey), Weiler in der Stadt Niamey in Niger
 Kouara Béri (Simiri), Weiler in der Gemeinde Simiri in Niger